Por Bagneux pode estar à procura de:
 Bagneux (Hauts-de-Seine) - uma comuna na região da Ilha de França, departamento de Hauts-de-Seine, na França;
 Bagneux (Allier) - uma comuna na região da Auvérnia-Ródano-Alpes, departamento de Allier, na França;
 Bagneux (Indre) - uma comuna na região do Centro-Vale-do-Loire, departamento de Indre, na França;

Desambiguação